Filmes
 Internal Affairs (1990), com Richard Gere, traduzido no Brasil como Justiça Cega
 Nowhere in Sight (2000), com Andrew McCarthy e Helen Slater, exibido em Portugal como Justiça Cega
 A Certain Justice (2014), com Dolph Lundgren, conhecido no Brasil como Justiça Cega

Música
 "Justiça Cega", canção de Zé Ramalho presente no álbum Sinais dos Tempos